Xúlguino (Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Xúlguino (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Xúlguino (Riazan), localitat de la província de Riazan, a Rússia